Ранчо Бонито има више значења:

 Ранчо Бонито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Бонито (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ранчо Бонито (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо Бонито (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Бонито (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Бонито (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Бонито (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Бонито (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Бонито (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Бонито (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Бонито (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Бонито (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Бонито (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Бонито (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Бонито (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Бонито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Бонито (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Бонито (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ранчо Бонито (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Бонито (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Бонито, Колонија Кристо Реј (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Бонито (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ранчо Бонито (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ранчо Бонито (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Бонито, Ел Негрито (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Бонито, Каса Бланка (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Бонито (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Бонито (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику